Корам има више значења:
 Корам (Њујорк)
 Корам (Монтана)